Eckington – miasto w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Eckington – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)